Robinho ist der Künstlername folgender Personen:

 Robinho (Robson de Souza; * 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Robinho (Fußballspieler, 1977) (Robson Pereira de Andrade; * 1977), brasilianischer Fußballspieler 
 Robinho (Fußballspieler, 1987) (Róbson Michael Signorini; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Robinho (Fußballspieler, 1995) (Francisco Wellington Barbosa de Lisboa; * 1995), brasilianischer Fußballspieler 

robinho ist der Nickname folgender Personen:

 Robin Ylitalo (* 1986), schwedischer Pokerspieler